Farr kan som auktorsförkortning betyda:

 Ellen R. Farr
 Edith May Farr

Robotskapade auktorsförkortningar